Amate peut désigner :
 Amate, station du métro de Séville en Espagne ;
 Papier d'amate, type de papier d'origine mésoaméricaine.